

Persone
 Django Lovett (1992) – altista canadese
 Eddie Lovett (1992) – ostacolista americo-verginiano
 Edward Lovett Pearce (1699-1733) – architetto irlandese
 Ian Lovett O'Brien (1947) – ex nuotatore australiano
 Josephine Lovett, nata Josephine Shaw (1877-1958) – sceneggiatrice statunitense
 Lyle Lovett (1957) – musicista, cantante, attore e produttore discografico statunitense
 Marcus Lovett (1965) – attore teatrale e cantante statunitense
 Verney Lovett Cameron (1844-1894) – esploratore britannico
 William Lovett (1800-1877) – politico britannico

Altro
 Mrs. Lovett – personaggio del romanzo The String of Pearls